Bridge (engl. für „Brücke“) steht für:

 Bridge (Kartenspiel), Kartenspiel für vier Personen
 Bridge (Netzwerk), verbindet Segmente von Computernetzen
 Bridge (Piercing), ein die Hautfalte am Nasenrücken durchstechender Schmuck
 Bridge (Musik), eine Überleitung oder ein Zwischenspiel
 Bridge (Studio), japanisches Animationsstudio
 Teil einer Dateiverwaltungssoftware, siehe Adobe Creative Suite #Anwendungen
 ein Strukturmuster in der Softwareentwicklung, siehe Brücke (Entwurfsmuster)
 ein Bauteil von Zupf- und Streichinstrumenten, siehe Steg (Saiteninstrument)
 Bridgekamera, eine Klasse von Fotoapparaten

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Bridge (Idaho)
 Bridge (Oregon)
 Bridge City (Louisiana)
 Bridge City (Texas)
 Bridge Junction (Louisiana)
 Bridge Point (Pennsylvania)
 Bridge Valley (Pennsylvania)

Orte im Vereinigten Königreich:
 Bridge (Kent)

Bridge ist der Familienname folgender Personen:
 Andrew Bridge (* 1979), britischer Basketballspieler
 Christine Bridge (* 1961), australische Seglerin
 Cyprian Bridge (1839–1924), britischer Admiral und Marineschriftsteller
 Danny Bridge (* 1993), irischer Rugby-League-Spieler
 Duncan Bridge (* um 1956), englischer Badmintonspieler
 Frank Bridge (1879–1941), englischer Komponist, Bratschist und Dirigent
 George Bridge (* 1995), neuseeländischer Rugby-Union-Spieler
 Ian Bridge (* 1959), kanadischer Fußballspieler
 Isobel Waller-Bridge (* 1984), englische Komponistin
 Jane Bridge (* 1960), britische Judoka
 Joan Bridge (1912–2009), britische Kostümbildnerin
 Karen Bridge (1960–2020), englische Badmintonspielerin
 Mark Bridge (* 1985), australischer Fußballspieler
 Nigel Bridge, Baron Bridge of Harwich (1917–2007), britischer Jurist
 Peter Bridge (* 1972), britischer Ruderer
 Phoebe Waller-Bridge (* 1985), britische Schauspielerin, Dramatikerin und Drehbuchautorin
 Robert Bridge (1883–1953), britischer Geher
 Tony Bridge (1921–2000), jamaikanischer Sportschütze
 Wayne Bridge (* 1980), englischer Fußballspieler

Bridge ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:
 Bridge Abutments, in Hopkins, South Carolina, ID-Nr. 96001093
 Bridge Academy, in Dresden, Maine, ID-Nr. 86003540
 Bridge at Falling Creek, in Richmond, Virginia, ID-Nr. 95001171
 Bridge at Iverson Crossing, in Brandon, South Dakota, ID-Nr. 96000746
 Bridge Avenue Historic District, in Davenport, Iowa, ID-Nr. 83003626
 Bridge between East Manchester and Newberry Townships, in Conewago Heights, Pennsylvania, ID-Nr. 88000795
 Bridge between Guilford and Hamilton Townships, in Social Island, Pennsylvania, ID-Nr. 88000776
 Bridge between Madison and Mahoning Townships, in Deanville, Pennsylvania, ID-Nr. 88000798
 Bridge between Monroe and Penn Townships, in Selinsgrove, Pennsylvania, ID-Nr. 88000811
 Bridge Creek Cabin-Ranger Station, in Stehekin, Washington, ID-Nr. 88003458
 Bridge Creek Shelter, in Stehekin, Washington, ID-Nr. 88003445
 Bridge House, in Albany, Georgia, ID-Nr. 74000672
 Bridge in Albany Township, in Steinsville, Pennsylvania, ID-Nr. 88000769
 Bridge in Athens Township, in Athens, Pennsylvania, ID-Nr. 88000821
 Bridge in Bangor Borough, in Bangor, Pennsylvania, ID-Nr. 88000876
 Bridge in Brown Township, in Hillborn, Pennsylvania, ID-Nr. 88000844
 Bridge in Buckingham Township, in Wycombe, Pennsylvania, ID-Nr. 88000786
 Bridge in Cherrytree Township, in Titusville, Pennsylvania, ID-Nr. 88000809
 Bridge in City of Wilkes-Barre, in Wilkes-Barre, Pennsylvania, ID-Nr. 88000828
 Bridge in Clinton Township, in Kennerdell, Pennsylvania, ID-Nr. 88000808
 Bridge in Cumberland Township, in Greenmount, Pennsylvania, ID-Nr. 88000866
 Bridge in Dreher Township, in Haags Mill, Pennsylvania, ID-Nr. 88000871
 Bridge in Fishing Creek Township, in Bendertown, Pennsylvania, ID-Nr. 88000738
 Bridge in Franconia Township, in Elvoy, Pennsylvania, ID-Nr. 88000856
 Bridge in Franklin Township, in Morrisville, Pennsylvania, ID-Nr. 88000766
 Bridge in French Creek Township, in Carlton, Pennsylvania, ID-Nr. 88000862
 Bridge in Gibson Borough, in South Gibson, Pennsylvania, ID-Nr. 88000839
 Bridge in Greenwood Township, in Bells Landing, Pennsylvania, ID-Nr. 88000846
 Bridge in Hatfield Township, in Unionville, Pennsylvania, ID-Nr. 88000861
 Bridge in Heidelberg Township, in Germansville, Pennsylvania, ID-Nr. 88000765
 Bridge in Jefferson Borough, in Cochrans Mill, Pennsylvania, ID-Nr. 88000938
 Bridge in Jenner Township, in Pilltown, Pennsylvania, ID-Nr. 88000853
 Bridge in Johnstown City, in Johnstown, Pennsylvania, ID-Nr. 88000805
 Bridge in Lewis Township, in Bodines, Pennsylvania, ID-Nr. 88000845
 Bridge in Lykens Township No. 1, in Edman, Pennsylvania, ID-Nr. 88000773
 Bridge in Lykens Township No. 2, in Fearnot, Pennsylvania, ID-Nr. 88000768
 Bridge in Lynn Township, in Steinsville, Pennsylvania, ID-Nr. 88000822
 Bridge in Metal Township, in Willow Hill, Pennsylvania, ID-Nr. 88000763
 Bridge in New Garden Township, in Landenberg, Pennsylvania, ID-Nr. 88000804
 Bridge in Newport Borough, in Newport, Pennsylvania, ID-Nr. 88000854
 Bridge in Nicholson Township, in Starkville, Pennsylvania, ID-Nr. 88000810
 Bridge in Oil Creek Township, in Titusville, Pennsylvania, ID-Nr. 88000833
 Bridge in Plunkett's Creek Township, in Proctor, Pennsylvania, ID-Nr. 88000830
 Bridge in Portage Township, in Oil City, Pennsylvania, ID-Nr. 88000782
 Bridge in Porter Township, in Jersey Shore, Pennsylvania, ID-Nr. 88000842
 Bridge in Radnor Township No. 1, in Broomall, Pennsylvania, ID-Nr. 88000791
 Bridge in Radnor Township No. 2, in Villanova, Pennsylvania, ID-Nr. 88000784
 Bridge in Reed Township, in Inglenook, Pennsylvania, ID-Nr. 88000823
 Bridge in Ridley Park Borough, in Ridley Park, Pennsylvania, ID-Nr. 88000819
 Bridge in Rockdale Township, in Millers Station, Pennsylvania, ID-Nr. 88000829
 Bridge in Shaler Township, in Glenshaw, Pennsylvania, ID-Nr. 88000797
 Bridge in Snake Spring Township, in Bedford, Pennsylvania, ID-Nr. 88000793
 Bridge in Solebury Township, in Carversville, Pennsylvania, ID-Nr. 88000783
 Bridge in South Beaver Township, in Cannelton, Pennsylvania, ID-Nr. 88000868
 Bridge in Tinicum Township, in Point Pleasant, Pennsylvania, ID-Nr. 88000814
 Bridge in Tredyffrin Township, in Port Kennedy, Pennsylvania, ID-Nr. 88000778
 Bridge in Upper Frederick Township, in Fagleysville, Pennsylvania, ID-Nr. 88000864
 Bridge in Upper Fredrick Township, in Zieglerville, Pennsylvania, ID-Nr. 88000838
 Bridge in Upper Merion Township, in Gulph Mills, Pennsylvania, ID-Nr. 88000832
 Bridge in Washington Township, in Kralltown, Pennsylvania, ID-Nr. 88000817
 Bridge in West Earl Township, in Brownstown, Pennsylvania, ID-Nr. 88000875
 Bridge in West Fallowfield Township, in Steelville, Pennsylvania, ID-Nr. 88000849
 Bridge in West Mead Township, in Center Road Corners, Pennsylvania, ID-Nr. 88000827
 Bridge in West Wheatfield Township, in Robinson, Pennsylvania, ID-Nr. 88000774
 Bridge in Westover Borough, in Westover, Pennsylvania, ID-Nr. 88000736
 Bridge in Williams Township, in Stouts, Pennsylvania, ID-Nr. 88000855
 Bridge in Yardley Borough, in Scammells Corner, Pennsylvania, ID-Nr. 88000770
 Bridge L-158, in Goldens Bridge, New York, ID-Nr. 78001923
 Bridge Mill Farm, in Downingtown, Pennsylvania, ID-Nr. 83002221
 Bridge Mill Power Plant, in Pawtucket, Rhode Island, ID-Nr. 83003805
 Bridge near New Sharon, in New Sharon, Iowa, ID-Nr. 98000505
 Bridge near West Liberty, in West Liberty, Iowa, ID-Nr. 98000491
 Bridge No. 1, in La Crosse, Wisconsin, ID-Nr. 80000146
 Bridge No. 10/Adelaide Bridge, in Florence, Connecticut, ID-Nr. 85000208
 Bridge No. 1132, in Killingworth, Connecticut (ID-Nr. 04001091)
 Bridge No. 12, in Red Wing, Minnesota (ID-Nr. 89001837)
 Bridge No. 122, in Naguabo, Puerto Rico (ID-Nr. 95000836)
 Bridge No. 1482, in Luverne, Minnesota (ID-Nr. 92000775)
 Bridge No. 1603, in Millington, Connecticut (ID-Nr. 93000641)
 Bridge No. 1604, in Millington, Connecticut (ID-Nr. 93000642)
 Bridge No. 1605, in Millington, Connecticut (ID-Nr. 93000643)
 Bridge No. 18 at Rock Creek, in Sapulpa, Oklahoma (ID-Nr. 95000031)
 Bridge No. 1811 over Kettle River, in rutledge, Minnesota (ID-Nr. 98001107)
 Bridge No. 1860, in Montville, Connecticut (ID-Nr. 93000644)
 Bridge No. 2, in La Crosse, Wisconsin (ID-Nr. 80000147)
 Bridge No. 222-Off System Bridge, in Beaver, Kansas (ID-Nr. 08000608)
 Bridge No. 27, in Berlin, Vermont (ID-Nr. 05001523)
 Bridge No. 3, in La Crosse, Wisconsin (ID-Nr. 80000148)
 Bridge No. 3355-Kathio Township, in Kathio Township, Minnesota (ID-Nr. 98000685)
 Bridge No. 3589-Silver Creek Township, in Silver Creek Township, Minnesota (ID-Nr. 98000686)
 Bridge No. 4, in La Crosse, Wisconsin (ID-Nr. 80000149)
 Bridge No. 455, in Suffield, Connecticut (ID-Nr. 04001094)
 Bridge No. 4846 (1), in Kasota, Minnesota (ID-Nr. 81000681)
 Bridge No. 5, in La Crosse, Wisconsin (ID-Nr. 80000150)
 Bridge No. 50-122-155-Brandon vicinity, in Brandon Township, South Dakota (ID-Nr. 99000956)
 Bridge No. 5083-Marshall, in Marshall, Minnesota (ID-Nr. 98000682)
 Bridge No. 5151-Marshall, in Marshall, Minnesota (ID-Nr. 98000683)
 Bridge No. 5265-Garrison, in Garrison, Minnesota (ID-Nr. 98000681)
 Bridge No. 5388, in Kingston, Minnesota (ID-Nr. 98000718)
 Bridge No. 560, in Cornwall, Connecticut (ID-Nr. 04001090)
 Bridge No. 5721, in Silverdale, Minnesota (ID-Nr. 98000717)
 Bridge No. 5757, in Duluth, Minnesota (ID-Nr. 98000720)
 Bridge No. 5827-Zumbro Falls, in Zumbro Falls, Minnesota (ID-Nr. 98000684)
 Bridge No. 6, in La Crosse, Wisconsin (ID-Nr. 80000151)
 Bridge No. 63-137-090-Parker, in Parker, South Dakota (ID-Nr. 99000951)
 Bridge No. 640 Federal Aid Highway System Bridge, in Beaver, Kansas (ID-Nr. 08000611)
 Bridge No. 6422-Saint Peter, in Saint Peter, Minnesota (ID-Nr. 99000933)
 Bridge No. 650-Federal Aid Highway System Bridge, in Beaver, Kansas (ID-Nr. 08000612)
 Bridge No. 8096, in Northfield, Minnesota (ID-Nr. 98000719)
 Bridge No. 90980, in Forest City, Minnesota (ID-Nr. 96001560)
 Bridge No. L1409, in Winona, Minnesota (ID-Nr. 90000978)
 Bridge No. L-2162, in Jasper, Minnesota (ID-Nr. 89001839)
 Bridge No. L-2315, in Luverne, Minnesota (ID-Nr. 89001841)
 Bridge No. L-2316, in Luverne, Minnesota (ID-Nr. 89001843)
 Bridge No. L3040, in Belle Plain, Minnesota (ID-Nr. 89001829)
 Bridge No. L4013, in Spring Grove, Minnesota (ID-Nr. 90000976)
 Bridge No. L-4646, in Beaver Creek, Minnesota (ID-Nr. 89001844)
 Bridge No. L4770, in Fountain, Minnesota (ID-Nr. 89001827)
 Bridge No. L-5573, in Owatonna, Minnesota (ID-Nr. 96001613)
 Bridge No. L6007, in Duluth, Minnesota (ID-Nr. 89001826)
 Bridge of Lions, in St. Augustine, Florida (ID-Nr. 82001040)
 Bridge over Arkansas River, in Buena Vista, Connecticut (ID-Nr. 85000190)
 Bridge over Burro Canon, in Madrid, Connecticut (ID-Nr. 85000216)
 Bridge over Fountain Creek, in Manitou Springs, Connecticut (ID-Nr. 85000206)
 Bridge over North Fork of Roanoke River, in Ironto, Virginia (ID-Nr. 89001802)
 Bridge Road Cemetery, in Eastham, Massachusetts (ID-Nr. 99000636)
 Bridge Square Historic District, in Rochester, New York (ID-Nr. 84000273)
 Bridge Street Commercial Historic District, in Chippewa Falls, Wisconsin (ID-Nr. 94000648)
 Bridge Street Neck Historic District, in Salem, Massachusetts (ID-Nr. 02000790)
 Bridge Street-Broad Street Historic District, in Linden, Michigan (ID-Nr. 82000502)
 Bridge Valley Bridge, in Hartsville, Pennsylvania (ID-Nr. 84003120)

Siehe auch:
 Bridge-Pass, Gebirgspass in der Antarktis
 Bridge-Riegel, Bergkamm in der Antarktis
 Bridge Hill
 Bridge Mountain
 Bridges
 Bridging
 Britch
 Britsch